Никита Владимирович Солодченко () — российский футболист, полузащитник испанского клуба «Альхесарес» и бывший полузащитник никарагуанского клуба «Вальтер Ферретти».

Клубная карьера 
Воспитанник краснодарского футбола. В 12 лет попал в школу местной «Кубани», где провёл пять лет. В феврале 2016 года перебрался в Испанию, где выступал за молодёжный состав «Марбельи». Затем играл в за полупрофессиональные команды в низших испанских дивизионах:  Сан-Висенте-дель-Распеч,  Вильена и «Прадо дель Рей». Из-за проблем с разрешением на работу контракт с профессиональными командами в Испании подписать не смог.

В январе 2020 года подписал свой первый профессиональный контракт с никарагуанским клубом «Вальтер Ферретти» из Манагуа. 2 февраля дебютировал в чемпионате Никарагуа, выйдя на замену на 75-й минуте домашнего матча с «Ювентусом».

С февраля 2021 года является игроком команды «Альхесарес» выступающей в 5-м испанском дивизионе.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Вальтер Ферретти»